Biografies:
 Nobles:
 Hispànics:
 Alfons el Cast (? 1157 - Perpinyà, 1196), rei d'Aragó i comte de Barcelona, conegut com “el Trobador”
 Alfons I d'Aragó i Pamplona, dit “el Bataller” (1073-1134), rei d'Aragó i Pamplona, comte de Ribagorça i Sobrarb
 Alfons el Benigne (Nàpols, 1299 - Barcelona, 1336), rei d'Aragó, de València, comte de Barcelona
 Alfons el Franc o el Liberal (València, 1265 - Barcelona, 1291), rei de València, d'Aragó II, comte de Barcelona
 Alfons el Magnànim, rei d'Aragó, de València, de Nàpols, Sicília, Mallorca, de Sardenya, i comte de Barcelona
 Alfons de Cardona (?-1543), almirall d'Aragó i baró de Guadalest
 Alfons de Cardona i Milà d'Aragó (Regne de València, ?-1659), 1r Marquès de Castellnou, virrei de Mallorca i conseller de guerra 
 Príncep Alfons d'Aragó (1222 - Calatayud, 1260), príncep d'Aragó
 Alfons II de Provença (1180 - Palerm, Sicília, 1209), príncep d'Aragó i comte de Provença
 Alfons II de Nàpols (Nàpols, 1448 - Messina, 1495), rei de Nàpols i rei titular de Jerusalem 
 Joan Alfons I de Ribagorça (1543-1573), comte de Ribagorça
 Alfons IV de Ribagorça, d'Aragó i Foix o de Gandia dit “el Vell”, (1332-1412), Marquès de Villena i comte de Ribagorça i duc de Gandia
 Alfons V de Ribagorça, dit “el Jove” (v 1358-1425 ), duc de Gandia, comte de Dénia i de Ribagorça
 Alfons VI de Ribagorça o Alfons d'Aragó i d'Escobar (1417-1495), primer duc de Vilafermosa i comte de Ribagorça
 Alfons VII de Ribagorça (1487-1550), Comte de Ribagorça
 Alfons I d'Empúries (Sogorb, 1489-1562), comte d'Empúries i duc de Sogorb
 Alfons I d'Astúries (693 - 757), rei d'Astúries
 Alfons II d'Astúries (Oviedo, c 765 - 842), rei d'Astúries
 Alfons III d'Astúries (848 - Zamora, 910), rei d'Astúries
 Alfons IV de Lleó, dit “el Monjo” (v 899 - 933), rei de Lleó i de Galícia
 Alfons V de Lleó, dit “el Noble” (996 - Viseu, Portugal, 1028), rei de Lleó
 Alfons VI de Lleó, dit “el Valent” (1040 - Toledo, 1109), rei de Lleó i de Galícia
 Alfons VII de Lleó i Castella, dit l'“Emperador” (Galícia, 1105 - Fresneda, 1157), rei de Galícia, de Lleó i de Castella
 Alfons VIII de Castella, dit “el Noble” (Sòria, 1155 - Gutierre-Muñoz, Àvila, 1214), Rei de Castella
 Alfons IX de Lleó (Zamora, 1171 - Villanueva de Sarria, 1230), rei de Lleó
 Alfons X el Savi (Toledo, 1221 - Sevilla, 1284), rei de Lleó i Castella
 Alfons XI de Castella, dit “el Justicier” (Salamanca, 1311 - Gibraltar, 1350), rei de Castella i de Lleó
 Alfons XII d'Espanya (Madrid, 1857 - El Pardo, 1885), rei d'Espanya
 Alfons XIII d'Espanya (Madrid, 1886 - Roma, 1941), rei d'Espanya
 Alfons de Borbó-Dues Sicílies (comte de Caserta) (Caserta, 1841 - Canes, 1934), comte de Caserta, Príncep de les Dues Sicílies
 Alfons Carles de Borbó i Àustria-Este, (Londres, 1849 - Viena, 1936)
 Alfons de Borbó-Dues Sicílies (duc de Calàbria) (Madrid, 1901-1964), príncep de les Dues Sicílies i Infant d'Espanya
 Alfons de Borbó i Battemberg (Madrid, 1907 - Miami, 1938), príncep d'Astúries i comte de Covadonga
 Alfons de Borbó i Borbó, infant d'Espanya
 Alfons de Borbó i Dampierre, fill de Jaume de Borbó i Battemberg
 Alfons II de Vilafermosa (1479 - Valladolid, 1513), duc de Vilafermosa
 Alfons Froilaz, dit “el geperut” (? - 933), rei de Lleó i de Galícia
 Alfons de Portugal (Lisboa, 1475 - riu Tajo, 1491), infant de Portugal
 Alfons I de Portugal, dit “el Conqueridor” (Guimarães, 1109 - Coïmbra, 1185), comte de Portugal
 Alfons II de Portugal, dit “el Gras” (Coïmbra, 1185-1233), rei de Portugal
 Alfons III de Portugal (Coïmbra, 1210-1279), rei de Portugal i comte de Bolonya
 Alfons IV de Portugal, dit “el Brau” (Lisboa, 1291-1357), rei de Portugal
 Alfons VI de Portugal, dit “el Victoriós” (Lisboa, 1643 - Sintra, 1683), príncep de Brasil i rei de Portugal
 Alfons V de Portugal (Sintra, 1432-1481), rei de Portugal
 Altres:
 Alfons d'Orleans-Borbó (Madrid, 1886 - Sanlúcar de Barrameda, 1975), príncep de França i duc de Galliera
 Alfons Jordà (1103-1148), comte de Roergue, després de Tolosa i marquès de Provença
 Alfons de Portugal (Hospitaler) (1135 - Santarém, 1207), Mestre de l'Hospital
 Alfons de Poitiers (Poissy, 1220 – Itàlia, 1271), príncep francès
 Alfons Frederic d'Aragó, fill bastard de Frederic II de Sicília
 Prenom:
 Alfons Alzamora (Ciutat de Mallorca, 1979), jugador de basquet mallorquí
 Alfons d'Aragó (arquebisbe) (Cervera, 1470 - Lécera, 1520), religiós catalanoaragonès
 Alfons d'Aragó (bisbe) (València, 1455 - Tarragona, 1514), Bisbe de Tortosa i President de la Generalitat de Catalunya
 Alfons Arimany i Ferrer (Balaguer, 1905 - Barcelona, 1936), teòleg català
 Alfons Arús i Leita (1961), periodista català
 Alfons Benedikter (Pettneu am Arlberg, Tirol, 1918), polític nacionalista sudtirolès
 Alfons Borgia (la Torreta de Canals, Xàtiva, 1378 - Roma, 1458), Papa de Roma amb el nom Calixt III 
 Alfons Carles Comín i Ros (Saragossa, 1932 - Barcelona, 1980), enginyer industrial, polític i publicista català
 Alfons de Castre, religiós occità, abat de Castres
 Alfons Cervera (Xestalgar, 1947), escriptor valencià en llengua catalana i castellana
 Alfons Cucó Giner (València, 1941 - 2002), historiador i polític valencià
 Alfons Daudet (Nimes, 1840 - París, 1897), escriptor occità en llengua francesa
 Alfons Deloor (Bois-d'Haine, 1910 - Mechelen, 1995), ciclista belga
 Alfons Figueras i Fontanals (Vilanova i la Geltrú, 1922 - Barcelona, 2009), guionista i dibuixant de còmic català
 Alfons Godall i Martínez (Barcelona, 1962), vicepresident del FC Barcelona (2003 - 2010)
 Alfons Gorbach (Imst, Tirol, 1898 - Graz, Àustria, 1972), polític austríac
 Alfons Juyol i Bach (Barcelona, 1860-1917), escultor modernista
 Alfons Llorenç i Gadea (Alcoi, 1951), periodista valencià 
 Alfons López Tena (Sagunt, 1957), jurista valencià
 Alfons Maria de Liguori (Marianella, Nàpols, 1696 - Nocera de' Pagani, 1787), teòleg i missioner italià
 Alfons Martí Bauçà (Palma, 1968), escriptor mallorquí
 Alfons Martínez Gómez (Saragossa, 1937), jugador de bàsquet espanyol
 Alfons Maseras i Galtés (Sant Jaume dels Domenys, 1884 - Tolosa de Llenguadoc, 1939), escriptor català 
 Alfons Miàs o Alphonse Mias (Palaldà, 1903 – Barcelona, 1950), polític i escriptor
 Alfons Miàs i Martí (Sant Joan de Mollet, 1936), compositor, trompetista i violinista
 Alfons Milà i Sagnier (Barcelona, 1924 - 2009), arquitecte català
 Alfons de Molina (1203-1272), infant de Castella i senyor de Molina i de Mesa 
 Alfons Moliné i del Castillo (Terrassa, 1961), assagista de còmics i animació català
 Alfons Mucha (Ivancice, Moràvia, 1860 - Praga, 1939), pintor i artista decoratiu txec, 
 Alfons Navarret i Xapa (Alfara de l'Horta, 1974), poeta valencià
 Alfons Planas i Jubany (Montseny, 1949) empresari i alcalde de Montseny
 Alfons Pons Ezquerra, Sito Pons (Barcelona, 1959), motociclista català
 Alfons Porta i Vilalta (Lleida, 1917 - 2005), advocat i polític català, fill de Joan Porta i Miret
 Alfons Quera i Carré (Barcelona, 1967), polític català, militant d'ERC
 Alfons Quintà (Figueres, 1943), periodista català
 Alfons Ramírez de Arellano (?-1624), pilot i geògraf de Xàtiva
 Alfons Ròcaferrier (Montpeller, 1844-1907), escriptor occità
 Alfons Roig Izquierdo (Bétera, 1903 - Gandia, 1987), sacerdot, professor i escriptor
 Alfons Roure i Brugulat (Barcelona, 1889-1962), escriptor de sainets i llibrets de sarsuela en català
 Alfons Sala i Argemí (Terrassa, 1863 - Barcelona, 1945), industrial, advocat i polític català
 Alfons Salart i Roura (1899-1965), director d'orquestra i compositor
 Alfons Schepers (Neerlinter, 1907 - Tienen, 1984), ciclista belga
 Alfons Spiessens (Boom, 1888 - Uccle, 1956), ciclista belga
 Alfons de Tous, president de la Generalitat de Catalunya (1396-1413)
 Alfons de Wolf (Willebroek, 1956), ciclista belga professional entre 1979 i 1990
 Cognom:
 Sança Alfons de Lleó, nascuda Sancha Alfonso (ca 1210-1270), filla il·legítima del rei Alfons IX de Castella
 Miscel·lània:
 Cercle Alfons Mias, associació nord-catalana
 Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell
 Alfonso und Estrella, òpera en tres actes de Franz Schubert
 Institució Alfons el Magnànim